Hawthorne ist der englische Name für Weißdorne und bezeichnet:
 Hawthorne (Fernsehserie), eine amerikanische Medical-Drama-Serie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hawthorne (Florida)
 Hawthorne (Iowa)
 Hawthorne (Illinois), siehe Cicero (Illinois)
 Hawthorne (Kalifornien)
 Hawthorne (Kentucky)
 Hawthorne (Louisiana)
 Hawthorne (Minnesota)
 Hawthorne (Nevada)
 Hawthorne (New Jersey)
 Hawthorne (New York)
 Hawthorne (Oregon)
 Hawthorne (Pennsylvania)
 Hawthorne (Washington D.C.)
 Hawthorne (Wisconsin), im Douglas County
 Hawthorne (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin
 Hawthorne Township (White County, Illinois)

Ort in Kanada:
 Hawthorne, Stadtteil von Ottawa

Hawthorne ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Hawthorne (1943–1972), neuseeländischer Automobilrennfahrer
 David Hawthorne (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Elizabeth Hawthorne (* 1947), neuseeländische Schauspielerin
 Frank Hawthorne (* 1946), kanadischer Mineraloge und Kristallograph
 Frederick Hawthorne (1928–2021), US-amerikanischer Chemiker
 John Hawthorne (* 1964), britischer Philosoph
 Julian Hawthorne (1846–1934), US-amerikanischer Schriftsteller, Sohn von Nathaniel Hawthorne
 Kim Hawthorne (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Mayer Hawthorne (* 1979), US-amerikanischer Soulmusiker
 Nathaniel Hawthorne (1804–1864), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sir Nigel Hawthorne (1929–2001), britischer Schauspieler
 Phil Hawthorne (* 1943), australischer Rugby-Union-Spieler
 Philip Hawthorne (* 1943), australischer Rugby-Union-Spieler
 William Hawthorne (1913–2011), britischer Ingenieur
 George Burdi (auch bekannt als George Eric Hawthorne), kanadischer Musiker und ehemaliger Neonazi

Siehe auch:
 Hawthorne Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Hawthorne-Effekt (Arbeitspsychologie)
 Mount Hawthorne, Berg auf der Thurston-Insel in der Antarktis
 Hawthorn